Трипу́ра (, ) — небольшой по площади штат на востоке Индии. Столица и крупнейший город — Агартала. Население 3 671 032 человек (22-е место среди штатов; данные 2011 г.). Площадь территории 10 492 км² (26-е место).

География 
Трипура расположена на северо-востоке Индии и не имеет выхода к морю. Граничит с Бангладеш (на западе, севере и юге) и индийскими штатами Ассам и Мизорам (на востоке). Местность — холмистая, представляет собой восточную окраину Индо-Гангской равнины. Климат — тропический, муссонный. Максимальная протяженность территории с севера на юг составляет всего 184 км, а с запада на восток — 113 км. Площадь штата — 10 492 км².

История 
До 1960 года территория штата входила в состав штата Ассам. С 1960 года территория имела статус Союзной территории. Штат образован 21 января 1972 года.

Политика 
Трипура — один из трёх штатов страны (наряду с Кералой и Западной Бенгалией), где традиционно сильны левые силы. С 1993 по 2018 у власти в штате находился Левый Фронт — коалиция Коммунистической партии Индии, Коммунистической партии Индии (марксистской) и ряда более мелких партий. После выборов 4 марта 2018 года к власти пришла Индийская народная партия, получившая 43 из 59 мест в законодательной ассамблее.

Население 

По данным переписи 2001 года, население Штата оставляет 3 199 203 человек, средняя плотность — 305 чел./км². Это составляет всего 0,31 % населения Индии. Около 70 % населения Трипуры — бенгальцы, оставшиеся 30 % представлены различными этническими группами, наиболее крупная из которых — народ трипура, говорящий на языке кокборок сино-тибетской семьи.
85,6 % населения исповедует индуизм, 8 % — ислам, 3,2 % — христианство и 3,1 % — буддизм.
Уровень грамотности составляет 73,2 %, что выше среднеиндийского показателя.

Административное деление 

В административном отношении штат делится на 8 округов:
 Агартала
 Амбасса
 Белония
 Гомати
 Дхарманагар
 Кховаи
 Сипахиджала
 Унакоти

Экономика 

Сельское хозяйство составляет основу экономики штата, здесь занято 64 % населения Трипуры. Основная культура — рис. Недра штата бедны полезными ископаемыми, имеются лишь скудные залежи каолинитов, железной руды, известняка и угля, а также более значительные — природного газа. Промышленность Трипуры по-прежнему развита очень слабо.

Ссылки 
 www.tripura.nic.in Official website of the government of Tripura.
 An Article on the Ethnic conflict in Tripura in boroksite.com
 www.boroksite.com An information centre for Tripura by tripuris.
 Voice of the Northeast India
 www.Tripurainfo.comA news web portal of Tripura.
 tripurasociety.org Delhi Tripura Society website.
 twipra.com A website about Twipra (Tripura).